La Grande Évasion est la cinquante-huitième histoire de la série Le Vieux Nick et Barbe-noire de Marcel Remacle. Elle est publiée pour la première fois dans le  du journal Spirou.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire du Vieux Nick et Barbe-noire
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1982